Titi et Grosminet ( and  en version originale) sont les personnages d'une série américaine de dessins animés.

Animation 
 Titi et Grosminet, série télévisée d'animation américaine en 46 épisodes (1942 à 1964) ;

 Titi et Grosminet s'organisent pour le voyage (Trip for Tat), dessin animé américain de la série Merrie Melodies réalisé par Friz Freleng (1960) ;

 Titi et Grosminet mènent l'enquête (The Sylvester & Tweety Mysteries), série télévisée d'animation américaine en 52 épisodes (1995 à 1995).

Jeux vidéos 
 Titi et Grosminet : Déjeuner en cavale (Sylvester and Tweety: Breakfast on the Run ou Looney Tunes: Twouble! en Amérique du Nord), jeu vidéo d'action développé par Bit Managers et édité par Infogrames, sorti en 1998 sur Game Boy Color.

 Titi et Grosminet dans une aventure infernale (Sylvester and Tweety in Cagey Capers), jeu vidéo de plates-formes sorti en 1994 sur Mega Drive.

Voir aussi 
 Titi (personnage)
 Sylvestre (personnage)
 Mémé (personnage)

Homonymie